Eros 30 — двухдисковый альбом-сборник итальянского певца и композитора Эроса Рамаццотти, выпущенный в Европе 27 октября 2014 года, посвященный 30-летию творческой карьеры Эроса Рамаццотти. В издании были опубликованы лучшие песни Рамаццотти за его 30-летнюю творческую карьеру.

Об альбоме 
Данный сборник имеет 2 версии: стандартную и Deluxe. Версии отличаются тем, что у стандартной версии 2 диска, а у Deluxe-версии 3 диска. Также в Deluxe-версии отсутствуют бонус-треки.

Список композиций

Диск первый

Диск второй

Диск третий (Deluxе-версия)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эроса Рамаццотти

Поп-альбомы
Альбомы Италии
Сборники 2014 года
Двойные альбомы
Альбомы Эроса Рамазотти